72. Edycja okręgowych rozgrywek w piłce nożnej województwa podlaskiego
Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego prowadzone są przez Podlaski Związek Piłki Nożnej, rozgrywane są w czterech ligach z podziałem na grupy. Najwyższym poziomem okręgowym jest IV liga, następnie Klasa Okręgowa, Klasa A oraz Klasa B (2 grupy).

Mistrzostwo Okręgu zdobyła Warmia Grajewo.
Okręgowy Puchar Polski zdobył Ruch Wysokie Mazowieckie.

Drużyny z województwa podlaskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:
 1 Liga - brak
 2 Liga - Jagiellonia Białystok
 3 Liga - ŁKS Łomża, Wigry Suwałki, Ruch Wysokie Mazowieckie.

IV Liga - IV poziom rozgrywkowy 

Baraże o IV ligę
 Dąbrowa Białostocka - Dąb Dąbrowa Białostocka : Pomorzanka Sejny 0:0
 Sejny - Pomorzanka Sejny : Dąb Dąbrowa Białostocka 3:3, utrzymanie Pomorzanka.

Klasa Okręgowa - V poziom rozgrywkowy 

 Przed sezonem doszło do fuzji Victorii Łyski z Narwią Choroszcz, zespół występuje w Choroszczy pod nazwą Narew/Łyski Choroszcz.
Baraże o klasę okręgową
 Filipów - Rospuda Filipów : Magnat Juchnowiec Kościelny 2:3
 Juchnowiec Kościelny - Magnat Juchnowiec Kościelny : Rospuda Filipów 1:1, utrzymanie Magnat.

Klasa A - VI poziom rozgrywkowy 

 Znicz Radziłów wycofał się po I rundzie, jego wyniki zostały anulowane.

Klasa B - VII poziom rozgrywkowy 
Grupa I

 Łojki Siemiatycze oraz Żubr Białowieża po sezonie wycofały się z rozgrywek.
Baraż o klasę A
 Wasilków - Perspektywa Łomża : Sudovia Szudziałowo 2:0, awans Perspektywa.

Grupa II
Tabela szczątkowa, brak kilku wyników.

 Po zakończeniu sezonu Jegrznia Rajgród wycofała się z rozgrywek.

Puchar Polski - rozgrywki okręgowe 
 Finał, Wysokie Mazowieckie, 23.05.2006r. - Ruch Wysokie Mazowieckie : Sparta Augustów 2:0

Bibliografia 
 Strona oficjalna Podlaskiego Związku Piłki Nożnej
 Portal 90minut.pl

Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej województwa podlaskiego
2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie